

Будюмкан — річка в Забайкальському краї, ліва притока Аргуні
 Будюмкан — село, Газімуро-Заводський район, Забайкальський край